Trojizke (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk im Osten der Ukraine mit 7.700 Einwohnern (2016). Trojizke war bis 2020 der Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons Trojizke und gehört seitdem zum Rajon Swatowe.

Geographie 
Trojizke liegt am Ufer der Urasowa (ukrainisch ), ein 45 km langer Nebenfluss des Oskol in der Sloboda-Ukraine nahe der Grenze zu Russland.
Die Siedlung städtischen Typs befindet sich im Nordwesten der Oblast Luhansk 220 km nordwestlich vom Oblastzentrum Luhansk und 98 km auf der Straße nordöstlich von Kupjansk. Die Stadt Waluiki in der benachbarten russischen Oblast Belgorod liegt 53 km im Nordwesten von Trojizke.
Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Lantratiwka (ukrainisch ) in 2 km Entfernung.

Geschichte 
Die Ortschaft wurde 1740 gegründet und hieß bis 1815 Kalniwka (ukrainisch ) und bis 1897 Nowotroiizke (ukrainisch ). Danach erhielt der Ort seinen heutigen Namen, wurde im Jahr 1926 Rajonzentrum und erhielt 1957 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Er kam erst am 16. Oktober 1925 offiziell zur Ukrainischen SSR, vorher war er ein Teil der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik.

Verwaltungsgliederung 
Am 30. Januar 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Trojizke (Троїцька селищна громада/Trojizka selyschtschna hromada). Zu dieser zählten auch die 38 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete sie die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Trojizke (Троїцька селищна рада/Trojizka selyschtschna rada) im Nordwesten des Rajons Trojizke.

Am 12. Juni 2020 wurde kamen noch die 7 Dörfer Bohorodyzke, Dawydiwka, Pokrowske, Krasnohryhoriwka, Malooleksandriwka, Mychajliwka und Mychajliwka zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Swatowe.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Trojizke Teil der Gemeinde:

Bevölkerung 

Quelle:

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Luhansk
Rajon Swatowe